Finala Euro 1992 a fost un meci disputat între Danemarca și Germania. Meciul a fost câștigat de Danemarca cu 2 - 0.

Detalii

1992 în fotbal
Finalele Campionatului European de Fotbal